Solenostomus Lacepède, 1803 – rodzaj morskich ryb z rodziny Solenostomidae
 Solenostomus Gray, 1854 – synonim rodzaju Aulostomus
 Solenostomus Gill,1861 – synonim rodzaju Fistularia